Wittgirren ist der Name ehemals ostpreußischer Orte, die heute in Russland, Polen bzw. in Litauen liegen:

 Wittgirren (Insterburg), 1938–1946 Wittern, Gutsbezirk im Kreis Insterburg, ab  1946: Belomorskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wittgirren, historische Bezeichnung von Groß Wittgirren, 1928–1946 Mittenwalde, Landgemeinde im Kreis Insterburg, seit 1946: Rodnikowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wittgirren, 1938–1946 Legen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Schiguljowo, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wittgirren, 1938 bis 1945 Wittbach, Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1945: Widgiry, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
 Wittgirren, Kreis Pogegen, jetzt: Vidgiriai (Pagėgiai), Dorf im Bezirk Tauragė in Litauen